Kollektiv kan syfta på:

 Kollektiv – en arbetsgrupp, ett företag, eller dylikt
 Kollektiv (lingvistik) – inom lingvistiken ett ord som beskriver något som oräknelig grupp eller i helhet, snarare än i ental eller flertal

Sammansättningar
 Kollektivhus
 Kollektivism
 Kollektiva omedvetna
 Kollektivisering
 Kollektivavtal
 Kollektivanslutning
 Kollektivjordbruk
 Kollektivtrafik
 Kollektivanställd
 Konstnärskollektiv
 Bostadskollektiv
 Levnadskollektiv